Leffe est une commune de la province de Bergame en Italie.
 Leffe est un quartier de la ville belge de Dinant.
 le Fonds de Leffe est un petit cours d'eau dans la province de Namur.
 L'abbaye Notre-Dame de Leffe est une abbaye prémontrée sise à Leffe (Dinant).
 la Leffe est une bière belge qui fait partie des bières d'abbaye.

Homonymie de toponyme